Obhájcem titulu byl Čech Petr Korda, který ve třetím kole podlehl turnajové patnáctce Američanu Toddu Martinovi.

Vítězem se stal desátý nasazený Jevgenij Kafelnikov, který jako první Rus v historii vyhrál dvouhru na tomto grandslamu, když v boji o titul zdolal Švéda Thomase Enqvista výsledkem 4–6, 6–0, 6–3, 7–61.

Nasazení hráčů 
  Marcelo Ríos (odstoupil) </li>
  Àlex Corretja (2. kolo)</li>
  Patrick Rafter (3. kolo)</li>
  Carlos Moyà (1. kolo)</li>
  Andre Agassi (4. kolo)</li>
  Tim Henman (3. kolo)</li>
  Karol Kučera (čtvrtfinále)</li>
  Greg Rusedski (2. kolo)</li>
  Richard Krajicek (3. kolo)</li>
  Jevgenij Kafelnikov (vítěz)</li>
  Goran Ivanišević (odstoupil) </li>
  Albert Costa (1. kolo)</li>
  Cédric Pioline (1. kolo)</li>
  Mark Philippoussis (4. kolo)</li>
  Todd Martin (čtvrtfinále)</li>
  Thomas Johansson (1. kolo)''</li>

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Mužská dvouhra na Australian Open 1999 na ATPtennis.com

Australian Open 1999